Bahman  est un mot persan qui peut désigner:
 un mois du calendrier iranien (correspondant à janvier-février)
 un prénom de garçon en Iran et dans le monde iranien
 une marque de cigarettes iraniennes.

Culture iranienne